

Mariscos 
 Nephrops norvegicus — conhecida como lagosta-da-noruega ou lagostim, cuja carne é conhecida pelo nome culinário de scampi

Outras espécies usadas em preparados comercializados como scampi:
 Metanephrops andamanicus —  ou Metanephrops velutinus; scampi do Pacífico
 Metanephrops australiensis — scampi australiano
 Metanephrops boschmai — scampi do Bight
 Metanephrops challengeri — scampi da Nova Zelândia, scampi do Pacífico
 Metanephrops sibogae — scampi das ilhas Melville
 Metanephrops taiwanicus — scampi do Pacífico
 Metanephrops thomsoni — scampi do Pacífico
 Macrobrachium rosenbergii — espécie do sul da Ásia comercializado com o nome de scampi de água-doce 

Desambiguações de animais